Antonio Palumbo – calciatore italiano
Antonio Palumbo – doppiatore e dialoghista italiano
Antonio Palumbo – militare italiano